Древсен — фамилия:

 Древсен, Брита (1887—1983) — шведская художница и предпринимательница.
 Древсен, Гудрун Лёшен (1867—1946) — американская феминистка и художница норвежского происхождения.

См. также 
 Древс